|-
|25001 Pacheco||1998 OW6|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,284|| align=right|18,98|| align=right|4,198||MBA||31. julij 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(25002)||1998 OP7|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,211|| align=right|1,58|| align=right|3,709||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25003)||1998 OZ8|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,140|| align=right|3,57|| align=right|3,419||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25004)||1998 OF10|| align=right|15,2|| align=right|2,217|| align=right|0,144|| align=right|5,79|| align=right|3,302||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25005)||1998 OU12|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,225|| align=right|8,24|| align=right|3,408||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25006)||1998 OD13|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,211|| align=right|1,26|| align=right|3,775||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25007)||1998 PJ|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,230|| align=right|1,77|| align=right|3,668||MBA||5. avgust 1998||Kleť||Klet
|-
|(25008)||1998 PL|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,170|| align=right|6,96|| align=right|3,432||MBA||8. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(25009)||1998 PG1|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,229|| align=right|7,47|| align=right|3,420||MBA||15. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(25010)||1998 PL1|| align=right|14,0|| align=right|2,450|| align=right|0,125|| align=right|4,73|| align=right|3,834||MBA||14. avgust 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(25011)||1998 PP1|| align=right|12,3|| align=right|3,237|| align=right|0,068|| align=right|9,54|| align=right|5,822||MBA||13. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25012)||1998 QC|| align=right|14,2|| align=right|2,178|| align=right|0,069|| align=right|4,52|| align=right|3,214||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25013)||1998 QR|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,100|| align=right|4,19|| align=right|3,562||MBA||17. avgust 1998||Kleť||Klet
|-
|(25014)||1998 QT|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,177|| align=right|4,63|| align=right|3,359||MBA||18. avgust 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(25015)||1998 QN2|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|5,76|| align=right|3,328||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(25016)||1998 QJ4|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,207|| align=right|3,48|| align=right|3,640||MBA||18. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25017)||1998 QG6|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,133|| align=right|20,79|| align=right|5,699||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25018)||1998 QN6|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,119|| align=right|6,78|| align=right|4,114||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25019)||1998 QO10|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,177|| align=right|4,37|| align=right|3,436||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25020)||1998 QY13|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,143|| align=right|3,26|| align=right|3,753||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25021)||1998 QV17|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,101|| align=right|3,79|| align=right|3,530||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25022)||1998 QK18|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,198|| align=right|5,00|| align=right|3,517||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25023)||1998 QA19|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,188|| align=right|3,90|| align=right|3,548||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25024)||1998 QL19|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,182|| align=right|3,40|| align=right|3,790||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25025)||1998 QW20|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,133|| align=right|8,79|| align=right|4,555||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25026)||1998 QF23|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,115|| align=right|10,46|| align=right|4,329||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25027)||1998 QN25|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|13,39|| align=right|4,111||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25028)||1998 QL26|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,123|| align=right|4,34|| align=right|4,319||MBA||25. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|25029 Ludwighesse||1998 QO28|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,046|| align=right|4,07|| align=right|4,610||MBA||26. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25030)||1998 QL29|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,191|| align=right|4,27|| align=right|3,603||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25031)||1998 QM30|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,157|| align=right|5,24|| align=right|3,819||MBA||23. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25032)||1998 QV31|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,137|| align=right|5,35|| align=right|3,542||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25033)||1998 QM32|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,124|| align=right|11,89|| align=right|4,556||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25034)||1998 QS32|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,184|| align=right|6,46|| align=right|3,507||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25035)||1998 QN33|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,140|| align=right|4,45|| align=right|4,314||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25036)||1998 QT36|| align=right|14,9|| align=right|2,477|| align=right|0,083|| align=right|4,18|| align=right|3,897||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25037)||1998 QC37|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,255|| align=right|4,79|| align=right|3,261||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25038)||1998 QK37|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,164|| align=right|3,01|| align=right|3,515||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25039)||1998 QF38|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,152|| align=right|8,08|| align=right|3,466||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25040)||1998 QF40|| align=right|13,8|| align=right|2,739|| align=right|0,027|| align=right|2,72|| align=right|4,532||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25041)||1998 QX40|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,260|| align=right|5,14|| align=right|3,521||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25042)||1998 QN42|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,183|| align=right|8,51|| align=right|4,509||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25043)||1998 QQ42|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,105|| align=right|3,77|| align=right|4,394||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25044)||1998 QE43|| align=right|13,6|| align=right|2,867|| align=right|0,202|| align=right|3,16|| align=right|4,854||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25045)||1998 QU43|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,148|| align=right|6,97|| align=right|3,426||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25046)||1998 QK44|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|1,94|| align=right|3,764||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25047)||1998 QN44|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,117|| align=right|6,65|| align=right|3,614||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25048)||1998 QJ45|| align=right|13,9|| align=right|2,619|| align=right|0,197|| align=right|13,58|| align=right|4,237||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25049)||1998 QS45|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,118|| align=right|3,97|| align=right|3,773||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25050)||1998 QN50|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|5,29|| align=right|3,467||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25051)||1998 QE53|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,165|| align=right|14,72|| align=right|4,247||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25052)||1998 QG54|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,174|| align=right|5,97|| align=right|4,054||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25053)||1998 QB55|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,077|| align=right|8,96|| align=right|5,169||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25054)||1998 QN55|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,274|| align=right|4,53|| align=right|3,499||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25055)||1998 QM57|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|1,88|| align=right|4,495||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25056)||1998 QP57|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|5,597||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25057)||1998 QW62|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,117|| align=right|22,29|| align=right|4,071||MBA||30. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|25058 Shanegould||1998 QO63|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,079|| align=right|4,49|| align=right|4,187||MBA||25. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25059)||1998 QA69|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,223|| align=right|12,72|| align=right|4,006||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25060)||1998 QP69|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|14,16|| align=right|4,175||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25061)||1998 QQ69|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,074|| align=right|14,22|| align=right|4,152||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25062)||1998 QH71|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,125|| align=right|5,47|| align=right|3,755||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25063)||1998 QV74|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,051|| align=right|14,44|| align=right|4,063||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25064)||1998 QN85|| align=right|12,7|| align=right|2,693|| align=right|0,115|| align=right|11,66|| align=right|4,419||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25065)||1998 QW85|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|3,701||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25066)||1998 QN86|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,159|| align=right|8,09|| align=right|4,593||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25067)||1998 QW86|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,188|| align=right|13,26|| align=right|4,122||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25068)||1998 QV88|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,277|| align=right|7,42|| align=right|3,687||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25069)||1998 QF89|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,191|| align=right|12,10|| align=right|4,191||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25070)||1998 QY90|| align=right|14,2|| align=right|2,524|| align=right|0,126|| align=right|11,90|| align=right|4,008||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25071)||1998 QN92|| align=right|13,3|| align=right|2,972|| align=right|0,166|| align=right|13,79|| align=right|5,124||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25072)||1998 QB93|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,211|| align=right|3,55|| align=right|4,124||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25073)||1998 QM94|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,091|| align=right|2,60|| align=right|4,025||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25074)||1998 QF96|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|5,87|| align=right|3,576||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25075)||1998 QK98|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,170|| align=right|5,59|| align=right|4,660||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25076)||1998 QM98|| align=right|15,2|| align=right|1,925|| align=right|0,083|| align=right|22,02|| align=right|2,670||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25077)||1998 QJ99|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,213|| align=right|3,59|| align=right|3,720||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25078)||1998 QV99|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|3,08|| align=right|3,639||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25079)||1998 QU103|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,096|| align=right|4,98|| align=right|4,656||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25080)||1998 QX103|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,146|| align=right|11,97|| align=right|5,175||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25081)||1998 QR108|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,159|| align=right|13,32|| align=right|4,555||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25082 Williamhodge||1998 RP1|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,215|| align=right|1,76|| align=right|4,596||MBA||15. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25083)||1998 RV1|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,129|| align=right|8,18|| align=right|4,629||MBA||14. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(25084)||1998 RP5|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,113|| align=right|14,00|| align=right|4,100||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25085)||1998 RM6|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,090|| align=right|11,45|| align=right|4,116||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25086)||1998 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,756|| align=right|0,147|| align=right|10,22|| align=right|4,576||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25087)||1998 RK17|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,061|| align=right|7,05|| align=right|4,318||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25088)||1998 RR19|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,108|| align=right|2,82|| align=right|4,167||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25089)||1998 RN25|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|3,20|| align=right|3,533||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25090)||1998 RA39|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,127|| align=right|10,16|| align=right|4,522||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25091)||1998 RH41|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,162|| align=right|9,08|| align=right|4,579||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25092)||1998 RV42|| align=right|13,7|| align=right|2,778|| align=right|0,072|| align=right|6,27|| align=right|4,629||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25093)||1998 RO45|| align=right|15,1|| align=right|2,363|| align=right|0,099|| align=right|5,98|| align=right|3,633||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25094)||1998 RF46|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,054|| align=right|2,98|| align=right|4,300||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25095)||1998 RT46|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,146|| align=right|5,59|| align=right|3,779||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25096)||1998 RW46|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|3,64|| align=right|3,630||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25097)||1998 RK47|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,136|| align=right|6,22|| align=right|3,566||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25098)||1998 RQ47|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,121|| align=right|4,85|| align=right|3,679||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25099)||1998 RS47|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,072|| align=right|4,74|| align=right|4,289||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25100)||1998 RY47|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,126|| align=right|4,16|| align=right|3,786||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25101)||1998 RJ48|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,062|| align=right|11,24|| align=right|4,624||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25102)||1998 RW50|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,024|| align=right|2,41|| align=right|4,403||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25103)||1998 RC51|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,164|| align=right|4,12|| align=right|3,694||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25104)||1998 RY51|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,093|| align=right|3,10|| align=right|4,254||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25105)||1998 RJ52|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,056|| align=right|6,90|| align=right|4,544||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25106)||1998 RC53|| align=right|15,1|| align=right|2,830|| align=right|0,036|| align=right|2,01|| align=right|4,761||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25107)||1998 RL54|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,168|| align=right|4,92|| align=right|5,429||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25108)||1998 RV55|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,164|| align=right|7,34|| align=right|4,278||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25109)||1998 RR56|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,170|| align=right|1,70|| align=right|3,780||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25110)||1998 RC61|| align=right|13,6|| align=right|3,059|| align=right|0,070|| align=right|9,60|| align=right|5,348||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25111)||1998 RG64|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|5,47|| align=right|3,536||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25112)||1998 RL65|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,076|| align=right|1,38|| align=right|4,898||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25113)||1998 RS65|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|3,58|| align=right|4,295||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25114)||1998 RJ66|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,286|| align=right|2,38|| align=right|4,129||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25115)||1998 RP66|| align=right|14,4|| align=right|2,801|| align=right|0,040|| align=right|2,79|| align=right|4,686||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25116)||1998 RW68|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,190|| align=right|2,92|| align=right|3,525||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25117)||1998 RX68|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,143|| align=right|9,90|| align=right|4,210||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25118)||1998 RM71|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,124|| align=right|5,59|| align=right|4,590||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25119)||1998 RA72|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,195|| align=right|1,27|| align=right|5,493||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25120)||1998 RN73|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,181|| align=right|2,70|| align=right|3,996||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25121)||1998 RL75|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,078|| align=right|11,23|| align=right|4,635||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25122)||1998 RJ77|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,068|| align=right|5,78|| align=right|4,046||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25123)||1998 RA78|| align=right|13,8|| align=right|2,935|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|5,027||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25124)||1998 RC78|| align=right|14,4|| align=right|2,803|| align=right|0,104|| align=right|4,46|| align=right|4,693||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25125)||1998 RN78|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,095|| align=right|4,37|| align=right|4,012||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25126)||1998 RO78|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,217|| align=right|3,48|| align=right|3,672||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25127)||1998 SZ|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,037|| align=right|1,94|| align=right|4,857||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25128)||1998 SK1|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,137|| align=right|1,61|| align=right|5,561||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25129)||1998 SP1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,199|| align=right|6,22|| align=right|3,409||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25130)||1998 SV1|| align=right|14,1|| align=right|2,763|| align=right|0,072|| align=right|6,51|| align=right|4,592||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25131)||1998 SY3|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|4,517||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25132)||1998 SO9|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,100|| align=right|5,37|| align=right|4,713||MBA||17. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25133)||1998 SU14|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,178|| align=right|4,45|| align=right|4,113||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25134)||1998 SC17|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,125|| align=right|1,98|| align=right|5,408||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25135)||1998 SX21|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,184|| align=right|2,64|| align=right|3,766||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25136)||1998 SE22|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,191|| align=right|2,86|| align=right|4,128||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25137)||1998 SS23|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,209|| align=right|5,39|| align=right|3,479||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25138)||1998 SM24|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,107|| align=right|3,53|| align=right|4,340||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25139)||1998 SN25|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,080|| align=right|5,52|| align=right|4,644||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25140)||1998 SU25|| align=right|15,2|| align=right|2,449|| align=right|0,212|| align=right|5,39|| align=right|3,832||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25141)||1998 SC27|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,089|| align=right|00,94|| align=right|4,027||MBA||20. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|25142 Hopf||1998 SA28|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,064|| align=right|4,35|| align=right|4,571||MBA||26. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|25143 Itokawa||1998 SF36|| align=right|19,2|| align=right|1,324|| align=right|0,281|| align=right|1,63|| align=right|1,524||APL PHA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25144)||1998 SC43|| align=right|15,2|| align=right|2,633|| align=right|0,132|| align=right|4,26|| align=right|4,272||MBA||23. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25145)||1998 SH43|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,100|| align=right|16,44|| align=right|5,557||MBA||23. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25146)||1998 SN43|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,088|| align=right|5,17|| align=right|4,495||MBA||24. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25147)||1998 SZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,070|| align=right|3,34|| align=right|4,659||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25148)||1998 SE47|| align=right|13,6|| align=right|3,005|| align=right|0,067|| align=right|5,77|| align=right|5,208||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25149)||1998 SM49|| align=right|15,1|| align=right|3,147|| align=right|0,242|| align=right|00,44|| align=right|5,581||MBA||22. september 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25150)||1998 SB51|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,233|| align=right|1,27|| align=right|3,621||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25151)||1998 SS53|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,226|| align=right|9,49|| align=right|4,604||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25152)||1998 SX53|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,084|| align=right|8,85|| align=right|4,602||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25153)||1998 SY53|| align=right|14,9|| align=right|2,445|| align=right|0,099|| align=right|9,29|| align=right|3,822||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25154)||1998 SZ54|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,164|| align=right|1,65|| align=right|5,418||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25155)||1998 SA55|| align=right|14,6|| align=right|2,833|| align=right|0,080|| align=right|2,35|| align=right|4,768||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25156)||1998 SL55|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,032|| align=right|1,20|| align=right|4,292||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25157)||1998 SA56|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,198|| align=right|1,42|| align=right|5,450||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25158)||1998 SF57|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,215|| align=right|1,56|| align=right|3,762||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25159)||1998 SN57|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|2,19|| align=right|4,644||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25160)||1998 SN58|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,235|| align=right|2,28|| align=right|3,612||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25161)||1998 SR58|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,054|| align=right|6,46|| align=right|3,502||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25162)||1998 ST59|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,201|| align=right|3,21|| align=right|3,767||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25163)||1998 SC60|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,021|| align=right|9,60|| align=right|5,652||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25164)||1998 SJ62|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,254|| align=right|7,87|| align=right|3,627||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25165)||1998 SK62|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,237|| align=right|6,96|| align=right|3,709||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25166)||1998 SM62|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,027||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25167)||1998 SO64|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,192|| align=right|12,57|| align=right|4,146||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25168)||1998 SC65|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|2,75|| align=right|4,052||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25169)||1998 SR65|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,190|| align=right|2,80|| align=right|3,898||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25170)||1998 SB66|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,232|| align=right|5,00|| align=right|4,146||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25171)||1998 SX66|| align=right|14,3|| align=right|2,923|| align=right|0,099|| align=right|3,21|| align=right|4,998||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25172)||1998 SF67|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,155|| align=right|4,66|| align=right|4,472||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25173)||1998 SN71|| align=right|14,2|| align=right|2,892|| align=right|0,018|| align=right|3,27|| align=right|4,916||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25174)||1998 SQ72|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,204|| align=right|13,34|| align=right|4,098||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25175)||1998 SX75|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,148|| align=right|3,77|| align=right|4,050||MBA||29. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25176)||1998 ST81|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,041|| align=right|00,80|| align=right|4,337||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25177)||1998 ST84|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,222|| align=right|9,32|| align=right|4,325||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25178)||1998 SA96|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,60|| align=right|3,690||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25179)||1998 SG100|| align=right|13,9|| align=right|2,730|| align=right|0,212|| align=right|7,89|| align=right|4,510||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25180)||1998 SM107|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|2,67|| align=right|4,128||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25181)||1998 SN108|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,093|| align=right|7,80|| align=right|5,744||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25182)||1998 ST110|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,066|| align=right|2,55|| align=right|4,409||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25183)||1998 SJ115|| align=right|14,3|| align=right|2,950|| align=right|0,101|| align=right|1,01|| align=right|5,066||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25184)||1998 SL115|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,054|| align=right|2,68|| align=right|4,694||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25185)||1998 SR115|| align=right|13,3|| align=right|2,866|| align=right|0,110|| align=right|12,21|| align=right|4,850||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25186)||1998 SY115|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,147|| align=right|13,45|| align=right|4,022||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25187)||1998 SH116|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,062|| align=right|5,09|| align=right|4,650||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25188)||1998 SR117|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,052|| align=right|10,72|| align=right|4,556||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25189)||1998 SD118|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,160|| align=right|1,61|| align=right|4,010||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25190)||1998 SM118|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|4,534||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25191)||1998 SE123|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,090|| align=right|6,67|| align=right|4,525||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25192)||1998 SU124|| align=right|13,8|| align=right|2,837|| align=right|0,048|| align=right|2,81|| align=right|4,778||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25193)||1998 SV126|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,043|| align=right|5,91|| align=right|4,711||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25194)||1998 ST132|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,025|| align=right|3,36|| align=right|4,669||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25195)||1998 SR133|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,221|| align=right|1,47|| align=right|3,697||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25196)||1998 SH134|| align=right|13,6|| align=right|3,239|| align=right|0,121|| align=right|00,92|| align=right|5,830||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25197)||1998 SX137|| align=right|13,5|| align=right|2,868|| align=right|0,021|| align=right|3,19|| align=right|4,855||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25198)||1998 SC138|| align=right|14,5|| align=right|2,905|| align=right|0,064|| align=right|1,97|| align=right|4,950||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25199)||1998 SB139|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,084|| align=right|3,35|| align=right|4,657||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25200)||1998 SK139|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,035|| align=right|14,55|| align=right|5,638||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25201)||1998 SV140|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|14,90|| align=right|4,049||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25202)||1998 SW140|| align=right|13,8|| align=right|2,944|| align=right|0,043|| align=right|00,95|| align=right|5,051||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25203)||1998 SP143|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,039|| align=right|3,88|| align=right|4,588||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25204)||1998 SP144|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,093|| align=right|4,74|| align=right|4,535||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25205)||1998 SQ144|| align=right|14,1|| align=right|2,862|| align=right|0,081|| align=right|00,69|| align=right|4,842||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25206)||1998 SX145|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,152|| align=right|5,78|| align=right|4,585||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25207)||1998 SY145|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,215|| align=right|2,37|| align=right|3,763||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25208)||1998 SK146|| align=right|13,4|| align=right|3,114|| align=right|0,158|| align=right|5,95|| align=right|5,493||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25209)||1998 SO146|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,076|| align=right|3,13|| align=right|4,476||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25210)||1998 SE147|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,129|| align=right|1,41|| align=right|5,427||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25211)||1998 SU147|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|3,42|| align=right|4,357||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25212)||1998 SU149|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,022|| align=right|3,42|| align=right|4,434||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25213)||1998 SP159|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,213|| align=right|3,47|| align=right|4,029||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25214)||1998 SS162|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,027|| align=right|10,25|| align=right|5,137||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25215)||1998 SC164|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,149|| align=right|4,62|| align=right|3,546||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|25216 Enricobernardi||1998 TU1|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,183|| align=right|13,10|| align=right|4,152||MBA||10. oktober 1998||Pleiade||F. Castellani; I. Dal Prete
|-
|(25217)||1998 TX1|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,073|| align=right|9,75|| align=right|4,503||MBA||13. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25218)||1998 TZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,014|| align=right|12,75|| align=right|4,115||MBA||13. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25219)||1998 TM5|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,192|| align=right|3,87|| align=right|4,264||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25220)||1998 TQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,144|| align=right|7,75|| align=right|3,601||MBA||15. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25221)||1998 TJ10|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,154|| align=right|2,07|| align=right|5,376||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25222)||1998 TT13|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,197|| align=right|12,96|| align=right|4,440||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25223)||1998 TT26|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,044|| align=right|9,16|| align=right|5,122||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25224)||1998 TD27|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,046|| align=right|6,25|| align=right|4,593||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25225)||1998 TN30|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,200|| align=right|00,43|| align=right|3,779||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25226)||1998 TP30|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,204|| align=right|00,82|| align=right|3,760||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25227)||1998 TQ30|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|1,81|| align=right|4,048||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25228)||1998 TR30|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,029|| align=right|5,36|| align=right|5,179||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25229)||1998 TV30|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,136|| align=right|2,13|| align=right|4,072||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25230)||1998 TT31|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,129|| align=right|10,64|| align=right|5,301||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25231)||1998 TW32|| align=right|13,6|| align=right|2,581|| align=right|0,087|| align=right|14,91|| align=right|4,145||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25232)||1998 TN33|| align=right|13,9|| align=right|2,895|| align=right|0,070|| align=right|3,17|| align=right|4,925||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25233)||1998 TD34|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|10,06|| align=right|5,202||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25234)||1998 TW34|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|10,13|| align=right|5,130||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25235)||1998 UC3|| align=right|14,2|| align=right|2,866|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|4,851||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25236)||1998 UT6|| align=right|14,1|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|1,72|| align=right|5,068||MBA||18. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|25237 Hurwitz||1998 UG7|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,011|| align=right|1,64|| align=right|5,107||MBA||20. oktober 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25238)||1998 UJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,062|| align=right|1,80|| align=right|4,420||MBA||21. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25239)||1998 UB8|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,166|| align=right|2,22|| align=right|4,311||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|25240 Qiansanqiang||1998 UO8|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|3,34|| align=right|4,665||MBA||16. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25241)||1998 UF14|| align=right|13,4|| align=right|2,940|| align=right|0,092|| align=right|3,06|| align=right|5,040||MBA||23. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25242)||1998 UH15|| align=right|13,4|| align=right|2,640|| align=right|0,212|| align=right|13,16|| align=right|4,288||MBA||20. oktober 1998||Granville||R. G. Davis
|-
|(25243)||1998 UQ15|| align=right|13,5|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|3,56|| align=right|4,639||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25244)||1998 UV15|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,235|| align=right|2,86|| align=right|3,644||MBA||24. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25245)||1998 UW18|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,149|| align=right|5,78|| align=right|5,657||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25246)||1998 UX18|| align=right|13,5|| align=right|2,863|| align=right|0,037|| align=right|2,93|| align=right|4,845||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25247)||1998 UW19|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,058|| align=right|1,83|| align=right|5,489||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25248)||1998 UX19|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,126|| align=right|00,18|| align=right|5,586||MBA||24. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25249)||1998 UV22|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,256|| align=right|12,42|| align=right|4,145||MBA||31. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25250)||1998 UX23|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,216|| align=right|7,80|| align=right|4,097||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov